Balmat ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Balmat (1762–1834), französischer Bergführer, Bergsteiger und Kristallsucher
 Kléber Balmat (1896–1961), französischer Skispringer und Nordischer Kombinierer

Balmat steht außerdem für:
 Balmat (New York), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Balma